Купата на европейските шампиони 1972/73 е 18-о издание на турнира. 32 клубни отбора участват в него, в това число 31 национални шампиона от предходния сезон и Аякс Амстердам като носител на трофея.

Участниците играят в чист турнирен формат със срещи на разменено гостуване (изключение: финалът) за короната на европейския клубен футбол. При равенство след двете срещи се гледа правилото за гол на чужд терен. Ако и там има равенство, при втората среща се изиграват и продължения и евентуално като краен изход се достига до изпълнение на дузпи.

Финалът се играе на 30 май 1973 г. на стадион Цървена Звезда в Белград пред 91.654 зрители. С гол на Джони Реп Аякс Амстердам печели за трети пореден път трофея и го запазва завинаги за себе си.

1. Кръг 
Първите срещи се състоят на 13 септември, а реваншите са на 21 септември 1972 г.

2. Кръг 
Първите срещи се състоят на 24 и 25 октомври и 8 ноември, а реваншите са на 26 октомври и 8, 9 и 29 ноември 1972 г.

Четвъртфинал 
Първите срещи се състоят на 7 март, а реваншите са на 21 март 1973 г.

Полуфинал 
Първите срещи се състоят на 11 април, а реваншите са на 25 април 1973 г.

Финал

Вижте също 
 Купа на носителите на купи 1972/73
 Купа на УЕФА 1972/73

Външни препратки 
 Официална страница на УЕФА за КЕШ 1972/73
 Детайли на мачовете за сезон 1972/73 в rsssf.com

Европейска шампионска лига